Jeronimo, Jerónimo of Jerônimo is een naam. Het is de Spaanse of Portugese versie van Hiëronymus (Jerome).

Personen 
 Jerónimo de Alderete (1518-1556), Spaans conquistador
 Jeronimo de Haze (1651-1725), Nederlands koopman
 Jeronimo Clifford (?-1737), plantage-eigenaar in Suriname
 Jerônimo de Souza Lôbo (?-1810), Braziliaans componist en muzikant
 Jerónimo Carrión y Palacio (1804-1873), Ecuadoraans politicus
 Agustín Jerónimo de Iturbide y Huarte (1807-1866), zoon van keizer Agustín I van Mexico
 Jeronimo de Bosch Kemper (1808-1876), Nederlands rechtsgeleerde en politicus
 José Jéronimo Triana (1834-1890), Colombiaans botanicus
 Jerónimo Giménez y Bellido (1854-1923), Spaans componist en dirigent
 Jerónimo Saavedra (geboren 1936), Spaans politicus
 Jeronimo (zanger) (geboren 1990), Nederlands acteur en zanger

Plaatsen 
 Jerônimo Monteiro, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
 San Jerónimo (doorverwijspagina)
 São Jerônimo (doorverwijspagina)

Overig 
 Jeronimo (band), een Duitse hardrockband

Zie ook 
 Geronimo (doorverwijspagina)